Câmpu Mare se poate referi la:

Câmpu Mare, Gorj
Câmpu Mare, Mehedinți
Câmpu Mare, Olt

Vezi și 
 Câmp (dezambiguizare)
 Câmpu (dezambiguizare)
 Câmpia (dezambiguizare)
 Câmpeni (dezambiguizare)
 Câmpulung (dezambiguizare)

Toponime românești